Wolfstieg ist der Familienname folgender Personen:

 August Wolfstieg (1859–1922), Geheimer Regierungsrat, Bibliotheksdirektor des preußischen Abgeordnetenhauses in Berlin und freimaurerischer Forscher

Siehe auch:
 Wolfstieg-Gesellschaft, deutsche Gesellschaft zur Förderung freimaurerisch-wissenschaftlicher Forschung, die 1913 gegründet wurde